Titeuf peut désigner :

 Titeuf, série de bandes dessinées créée par l'auteur suisse Zep
 Titeuf, série télévisée adaptée depuis la bande-dessinée homonyme, diffusée à partir de 2001
 Titeuf, premier jeu vidéo adapté de la bande-dessinée homonyme
 Titeuf, le film, long-métrage d'animation également adapté de la bande-dessinée homonyme

Homonymie